Чырахлы — многозначный топоним.

Деревни в Азербайджане:
 Чырахлы в Агдамском районе.
  в Дашкесанском районе.
  в Лачинском районе.
  в Тертерском районе.
  в Шемахинском районе.

См. также 
 Чырахлы — азербайджанское название деревни  в Ширакской области Армении.